Кли́ка ( — шайка, банда) — группа людей, объединенная корпоративными — политическими, экономическими, социальными интересами, осуществляющая свои корыстные требования через институты и каналы государства. Клика состоит из индивидов, принадлежащих к одной среде и сплочённых общими интересами.

Немецкий социолог Никлас Луман ввёл понятие «клика недовольных» — неформальная группа, существующая в рамках формальной организации, члены которой обмениваются информацией, мыслями, низко оценивая господствующую систему норм и ценностей, не выходя за пределы вербального поведения, и «стратегическая клика» — неформальная группа, существующая в рамках формальной организации и использующая её структуру в собственных целях и интересах.

См. также 
 Шанхайская клика
 Чжилийская клика
 Аньхойская клика
 Фэнтяньская клика

Примечания

Литература 
 
 
 

Социальные группы